Richard Hughes (escritor), escritor britânico
 Richard Hughes (chef), chef britânico
 Richard David Hughes, baterista da banda Keane
 Richard Hughes (futebol), um jogador de futebol
 Richard Hughes (homeopata), um doutor homeopata
 Richard E. Hughes, escritor de quadrinhos
 Richard "Cyreve" Hughes, programador do programa Miranda IM
 Richard Hughes "hughsie", programador do PackageKit
 Sir Richard Hughes, oficial naval britânico e Tenente-governador da Nova Scotia
 Richard Hughes (chef, owner) Pelican Club, New Orleans, Louisiana
 Richard Hughes (historiador), historiador
 Richard Cyril Hughes, historiador galês

Desambiguação